Flensborg bezeichnet:

 die Stadt Flensburg in dänischer und niederdeutscher Sprache

Flensborg ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Flensborg (* 1976), dänischer Handballspieler